Лопшеньга:

 Лопшеньга — деревня в Приморском районе Архангельской области.
 Лопшеньга — река в Приморском районе Архангельской области.